Chwin ist ein polnischer Familienname, Namensträger sind:
 Krystyna Chwin (* 1950), polnische Dichterin, Schriftstellerin und Herausgeberin
 Stefan Chwin, (* 1949), polnischer Schriftsteller und Literaturhistoriker; ihr Ehemann